Не́едлы или Неедлый () — чешская фамилия. Известные носители:

 Неедлый, Арношт (1883—1915 или 1917) — чешский легкоатлет.
 Неедлы, Вит (1912—1945) — чехословацкий композитор, основатель и первый художественный руководитель ансамбля чехословацких воинских подразделений в СССР.
 Неедлый, Войтех (1772—1844) — чешский поэт, писатель, священник.
 Неедлы, Зденек (1878—1962) — чехословацкий историк, музыковед, государственный деятель.
 Неедлы, Олдржих (1909—1990) — чехословацкий футболист.
 Неедлы, Отакар (1883—1957) — чехословацкий живописец.
 Неедлый, Ян (1776—1834) — чешский поэт, писатель, переводчик.
 Неедлы, Яна (род. 1974) — канадская теннисистка.

Примечания